Оптическое анаморфирование
Цифровое анаморфирование